See My Friends – singolo dei The Kinks del 1965
See My Friends – album di Ray Davies del 2010